Назмутди́нов — фамилия.

Известные носители:

 Назмутдинов, Тимур Гарафутдинович (1924—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Назмутдинов, Хабибназар Назмутдинович, известный как Назар Наджми (1918—1999) — башкирский и татарский поэт, публицист, драматург; Народный поэт Башкортостана (1992).
 Назмутдинов Алексей Асхатович ( 7.04.1984) - аспирант Харьковского Национального университета радиоэлектроники, кафедра ТКС. Председатель Черниговского областного поискового клуба       "Память Победы".  Клуб занимается поиском погибших солдат и офицеров Красной Арми, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Черниговской области. А также занимаются поиском родственников погибших солдат.

